Drape (engl. Vorhang) steht für:

 Drape (Medizin), eine sterile Abdeckung in der Chirurgie
 Drapé (Textil) 
 ein eleganter, schwerer Wollstoff; 
 Drapierung, Kennzeichen eines  bestimmten, damenhaft-eleganten Kleidungstils.
 Drape Suit, eine Form des Anzugschnitts in den 1930er und 1940er Jahren, siehe auch Zoot Suit (Stil)

ist der Nachname von

 Hans Drape (1876–1947), deutscher Ingenieur Direktor der Licht- und Wasserwerke Lüneburg und Oberbürgermeister von Lüneburg
 Heinz-Detlef Drape (1920–1987), deutscher Arzt und Politiker

Siehe auch:
Drapieren